Chapelle Saint-Antoine est la désignation de plusieurs chapelles :

En Colombie 
 Chapelle Saint-Antoine (Cali), à Cali, Valle del Cauca.

En France
 Chapelle Saint-Antoine-de-Padoue, à Vielle-Aure, Hautes-Pyrénées.
 Chapelle Saint-Antoine-de-Padoue, à Abriès-Ristolas, Hautes-Alpes.
 Chapelle Saint-Antoine de Clans, à Clans, Alpes-Maritimes.
 Chapelle Saint-Antoine-l'Ermite de Breil-sur-Roya, à Breil-sur-Roya, Alpes-Maritimes.
 Chapelle Saint-Antoine-Le Broc, Alpes-Maritimes.
 Chapelle Saint-Antoine de Melgven, à Melgven, Finistère.
 Chapelle Saint-Antoine de Ploërmel, à Ploërmel, Morbihan.
 Chapelle Saint-Antoine de Guiscriff, à Guiscriff, Morbihan.
 Chapelle Saint-Antoine de Plouisy à Plouisy, Côtes-d'Armor.
 Chapelle Saint-Antoine de La Fesse d'en Haut à Lanslevillard, Savoie.
Chapelle Saint-Antoine, au col d'Osquich à Musculdy, Pyrénées-Atlantiques.

En Serbie
 Chapelle Saint-Antoine-l'Ermite, à Bač, dans la province de Voïvodine.

En Suisse
 Chapelle Saint-Antoine de La Sarraz, à La Sarraz, Canton de Vaud.

Antoine
~